Мысс — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 16 км к северу от центра города Пскова и в 9 км к востоку от волостного центра деревни Ершово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района